Альберт I (д/н — бл. 1011) — граф Намюра в 974/981—1011 роках.

Старший син Роберта I, графа Ломме, і Луїтгарди Мецької. Вперше згадується 973 року, коли брав участь у поході своїх родичів Реньє IV і Ламберта для відвоювання графства Ено в Рено, графа Монсу, і Гарньє, маркграфа Валансьєну.

Перебрав владу в рідному графстві між 974 і 981 роками. У 990 році одружився з Аделаїдою, донькою Карла I, герцога Нижньої Лотарингії. У 992 році отримав титул графа Намюра. Згодом Альберт I замирився з імператором Оттоном II, що було пов'язано з втратою влади тестем Альберта I. У 998 році графу Намюра було доручено захист (надано фогство) абатства Брон.

Помер незадовго до 1011 року. Йому спадкував старший син Роберт ІІ.

Примітки

Джерела 
 J. Borgnet. Albert I // Biographie Nationale (Académie royale de Belgique). — Bruxelles: Établissements Émile Bruylant, 1866. — Vol. 1. — P. 195—196. (фр.)
 Tanner, Heather J. (1992). Chibnall, Marjorie (ed.). «The Expansion of the Power and Influence of the Counts of Boulogne under Eustace II». Anglo-Norman Studies — XIV.Proceeding of the Battle Conference 1991. The Boydell Press: 251—286.
Графи Намюра
Намюрський дім